Culp ist der Familienname folgender Personen:

 Annett Culp (* 1978), deutsche Schauspielerin und Model
 Connie Culp (1963–2020), US-amerikanische Gesichtstransplantierte
 Curley Culp (1946–2021), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Jennifer Culp, US-amerikanische Cellistin
 Julia Culp (1880–1970), niederländische Mezzo-Sopranistin
 Robert Culp (1930–2010), US-amerikanischer Schauspieler
 Steven Culp (* 1955), US-amerikanischer Schauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Culp (Arkansas)
 Culp (Colorado)
 Culp (Pennsylvania)
 Culp Creek (Oregon)
 Culp Ford (Missouri)

CULP ist die Abkürzung für
 Curricularer Lehrplan; siehe Curriculare Didaktik

Siehe auch:
 Kulp (Begriffsklärung)